Osiedle Północ II (Ełk)
 Osiedle Północ II (Suwałki)